

Geografia
Reggio Calabria – comune italiano, capoluogo della provincia di Reggio Calabria
Reggio Emilia – comune italiano, capoluogo della  provincia di Reggio Emilia

Persone 
Agatino Maria Reggio Statella – arcivescovo cattolico italiano
Ariella Reggio – attrice italiana